Уильям де Бург (; 17 сентября 1312 — 6 июня 1333, между Ньютауном и Каррикфергусом, либо Ле-Форд, либо Белфаст, Ольстер, Лордство Ирландия) — англо-ирландский аристократ, 3-й граф Ольстер и 5-й барон Коннахт с 1326 года, 1-й барон Бург с 1327 года. Крупнейший землевладелец Ирландии, лорд-лейтенант этого острова с 1331 года. В возрасте 20 лет был убит заговорщиками из своего окружения и стал последним мужчиной из старшей ветви де Бургов. Его владения и титулы перешли к зятю — Лайонелу Антверпенскому, герцогу Кларенсу.

Биография 
Уильям де Бург, родившийся 17 сентября 1312 года, был единственным ребёнком Джона де Бурга и Элизабет де Клер и принадлежал к знатному английскому роду. Его предки владели замком Бург в Норфолке, один из них при Джоне Безземельном перебрался в Ирландию и стал лордом Коннахта. С 1264 года де Бурги носили титул графов Ольстер. Отец Уильяма умер молодым в 1313 году, так что юный де Бург стал наследником своего деда, 2-го графа. По матери он приходился правнуком королю Эдуарду I (через Джоанну Акрскую) и племянником последнему представителю старшей ветви де Клеров, погибшему при Бэннокберне в 1314 году. Соответственно Уильям владел правами на третью часть обширного наследства Клеров, включавшего земли в Ирландии, Уэльсе и ряде графств Англии. После смерти Джона де Бурга Элизабет выходила замуж ещё дважды — за Тибо де Вердена, 2-го барона Вердена, и Роджера Дамори, 1-го барона Дамори, но всякий раз быстро вдовела. Её последний муж погиб во время Войны Диспенсеров в 1322 году.

Уильям унаследовал от деда обширные владения и титулы графа Ольстера и барона Коннахта в 1326 году, в возрасте всего 14 лет. Он стал крупнейшим землевладельцем Ирландии, а права на часть наследства Клеров делали его важным политическим игроком и для Англии; впрочем, вступить в эти права де Бург не успел, так как мать надолго пережила его. Ввиду несовершеннолетия нового графа король Эдуард III назначил опекунов — дядю и кузена Уильяма, Эдмунда и Уолтера де Бургов соответственно. Уильям отправился в Англию, там принёс Эдуарду вассальную присягу и формально принял от него все отцовские владения; для него был создан новый титул, барона Бурга. В 1327 году граф женился на своей кузине Матильде Ланкастерской (правнучке короля Генриха III). В Вербное воскресенье 1328 года он был посвящён королём в рыцари, позже присутствовал при заключении Нортгемптонского мирного договора, положившего конец англо-шотландской войне и при бракосочетании его двоюродного брата Дэвида Брюса (впоследствии короля Шотландии Давида II) с Джоанной Таэурской в Берике. Тем временем Елизавета писала сыну из Ирландии, настаивая на его скорейшем возвращении домой: сэр Уильям должен был утвердить свою власть, установить надёжный контроль над многочисленными родственниками и вассалами семьи в Ольстере и Манстере. Поэтому из Берика граф отправился в Ольстер, причём до Каррикфергуса его сопровождал дядя — король Шотландии Роберт I (муж тётки, Елизаветы де Бург).

Предположительно в 1329 году де Бург участвовал в работе ирландского парламента в Дублине, когда было объявлено, что каждый барон обязан наказывать своих вассалов, нарушающих всеобщий мир. По такому случаю сэр Уильям устроил масштабный пир в Дублинском замке. В 1330 году началась распря между графом Ольстером и Морисом Фицджеральдом, 1-м графом Десмондом; она приняла настолько угрожающие масштабы, что юстициарий Ирландии Роджер Утлоу даже приказал взять на время под стражу обоих графов. Примерно тогда же началась вражда между сэром Уильямом и его кузеном Уолтером де Бургом, связанная с претензиями последнего на влияние в Коннахте. Дело дошло, по-видимому, до открытой войны, граф одержал победу и заточил Уолтера в одном из своих замков. В 1331 году сэр Уильям совершил поездку в Англию. Эдуард III, планировавший посетить Ирландию, назначил его лордом-лейтенантом острова. 

Уолтер де Бург в 1332 году умер в заточении, в замке Нортбург; по данным хронистов, его уморили голодом. Позже в окружении графа возник заговор, душой которого хронист из Килкенни называет Эгидию де Бург, сестру Уолтера и жену Ричарда де Мандевиля, стремившуюся отомстить за брата. Мандевиль 6 июня 1333 года во главе вооружённого отряда напал на сэра Уильяма либо между Ньюпортом и Каррикфергусом, либо в Ле-Форде, либо в Белфасте, где тот занимался подготовкой к походу в Шотландию. Граф был убит. Юстициарий Ирландии Джон Дарси, 1-й барон Дарси из Найта, узнав об этом в Дублине, двинул армию в Ольстер, чтобы наказать заговорщиков; известно, что Мандевилю удалось сбежать к шотландцам.

Оценки личности и деятельности 
В Ирландии Уильяма де Бурга прозвали «Коричневым графом» (). Один из хронистов описывает его как очень умного человека, преданного идеям «мира и всеобщего блага». Графу не удалось установить в Ирландии твёрдый порядок, но это связано, по-видимому, не с недостатком способностей, а с крайне сложной ситуацией, сложившейся на острове из-за англо-шотландских войн и английского внутриполитического кризиса 1320-х годов.

Семья и наследство 
После 1 мая 1327 года Уильям де Бург женился на Матильде Ланкастерской, дочери Генри Плантагенета по прозвищу Кривая Шея, графа Ланкастера и Лестера, и Матильды (Мод) Чауорт. В этом браке родился только один ребёнок — дочь Элизабет (1332—1363), ставшая 4-й графиней Ольстер в своём праве (suo jure). Она оказалась под опекой своего двоюродного деда Эдмунда де Бурга, а в 1352 году король Эдуард III женил на ней своего второго сына Лайонела Антверпенского, герцога Кларенса. Последний стал номинальным правителем всех ирландских земель де Бургов. С единственной дочерью Лайонела и Элизабет права на Ольстер перешли к Мортимерам, а от них — к Йоркам.

Вдова сэра Уильяма позже стала женой Ральфа де Уффорда, очередного юстициария Ирландии (умер в 1346).

Предки 

</center>
	 
−

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Уильям
Графы Ольстер
Бароны Коннахт
Бароны Бург
Графы Англии XIV века
Бароны Англии XIV века
Английские рыцари
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Персоналии:Вторая война за независимость Шотландии
Лорды-наместники Ирландии